Madsen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thomas Madsen
 Jens E. Madsen